Little Annie Rooney est un personnage issu de la culture populaire américaine qui apparaît :
 Dans la chanson Little Annie Rooney (1890) par Michael Nolan ;
 Dans le film Little Annie Rooney (1925), réalisé par William Beaudine, avec Mary Pickford dans le rôle-titre ;
 Dans la bande dessinée Little Annie Rooney (1927) par Ed Verdier, Ben Batsford et surtout, Darrell McClure ;
 Dans le dessin animé  (1931) par Dave Fleischer (dessin animé inspiré par la chanson).

Voir aussi 
 Little Orphan Annie
 Little Annie Fanny